Adélaïde est un nom propre.

Personnalités

Prénom 
Adélaïde est un prénom féminin.

Variantes linguistiques 
Les différents dialectes et langues expliquent les variantes :
 Adélais
 Adelasia
 Adelice
 Aleyde
 Azalaïs
 Alice
 Alix
 
 Alida
 Adelis et Adelise
 Aalis
 Alis

Saintes chrétiennes

Autres personnalités portant ce prénom 
 Adélaïde d'Italie, épouse de Guy  de Spolète
 Adélaïde de Frioul (850/853-901), reine de France, seconde épouse de Louis II Le Bègue
 Adélaïde d'Aquitaine (945/942-1004), reine de France, épouse d'Hugues Capet
 Adélaïde d'Anjou (947-1026), femme de Louis V
 Adélaïde de Villich (?-1015), abbesse
 Adélaïde de Suse (1016-1091), épouse d'Othon  de Savoie
 Adélaïde de Normandie (1026-1090), demi-sœur de Guillaume le Conquérant
 Adélaïde de Savoie (1052-1079), fille d'Othon  de Savoie et de sa femme Adélaïde de Suse, épouse de Rodolphe de Rheinfelden
 Adélaïde de Savoie (ap.1066-1190), fille d'Amédée II de Savoie et de Jeanne de Genève
 Adélaïde de Montferrat (v.1075-1118), comtesse de Sicile, épouse de Roger  de Sicile
 Adélaïde de Savoie (v.1100-1154), reine de France, épouse de Louis VI le Gros
 Adélaïde de Gueldre (v.1182 - 1218), comtesse de Hollande, épouse de Guillaume Ier de Hollande
 Adélaïde de Bourgogne (1233-1273), dite Aleyde, duchesse du Brabant, épouse d'Henri III de Brabant
 Adélaïde de France (1732-1800), fille de Louis XV de France
 Adélaïde d'Orléans (1777-1847), fille de Philippe d'Orléans
 Adélaïde d'Auxerre
Adélaïde de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1831-1909), elle épousa en 1851 le roi Michel  de Portugal

Patronyme 

 Jacques Adélaïde-Merlande (1933-), historien français.

Personnages de fiction et œuvres d'art

Chanson francophone 
 Pour la chanson Adélaïde par Jacques Debronckart (p & m) et ses reprises, qui concernent la ville australienne, voir la Liste de chansons francophones dont le titre comporte le nom d'une ville

Musique et ballet 
 Adelaide, opéra d'Antonio Sartorio (1630-1680), livret de Pietro Dolfin (Venise 1672)
 Adelaide, opéra de Pietro Torri (1650-1737), livret d'Antonio Salvi (Munich 1722)
 Adelaide, opéra de Nicola Porpora (1686-1768), livret d'Antonio Salvi (Rome 1723)
 Adelheid oder die ungezwungene Liebe, opéra de Georg Philipp Telemann (1681-1767), livret d'après Johann Christian Hallmann (Bayreuth 1724)
 Adelaide, opéra de Giuseppe Buini (1680-1739) (Bologne 1725)
 Adelaide, opéra de Giuseppe Maria Orlandini (1676-1760), livret d'Antonio Salvi (Venise 1729)
 Adelaide, opéra de Georg Friedrich Haendel (1685-1759), livret de Michelanglo Boccardi (Londres 1730)
 Adelaide, opéra d'Antonio Vivaldi (1678-1471), livret d'Antonio Salvi (Vérone 1735)
 Adelaide, opéra de Gioacchino Cocchi (1715-1804), livret d'Antonio Salvi (Rome 1743)
 Adelaide, opéra de Paolo Scalabrini (1713-1803), livret d'Antonio Salvi (Hambourg 1744) (en collaboration avec Filippo Finazzi, 1705-1770)
 Adelaide, cantate de Ludwig van Beethoven (opus 46, 1796) sur un texte de Friedrich von Matthisson
 Adelaide di Guesclino, opéra de Francesco Gnecco (1769-1810), livret de Gaetano Rossi (Florence 1800)
 Adelaide e Tebaldo, opéra de Raffaele Orgitano (1738-1804), livret de Gaetano Rossi (Venise 1801)
 Adelaide Maritata, opéra de Valentino Fioravanti (1764-1837), livret d'Andrea Leone Tottola (Naples 1812)
 La morte d'Adelaide, opéra de Valentino Fioravanti (1764-1837), livret d'Andrea Leone Tottola (Naples 1817)
 Adélaïde ou le langage des fleurs, ballet de Maurice Ravel
 Concerto Adélaïde, concerto pour violon attribué à Mozart.

Cinéma 
 Adélaïde, téléfilm français de Philippe Ducrest (1958)
 Adélaïde, film franco-italien réalisé par Jean-Daniel Simon (1968)
 Adelaide, film italien réalisé par Lucio Gaudino (1992)

Théâtre 
 Adélaïde, pièce de théâtre en quatre actes de Jean-Louis Curtis, d'après la nouvelle de Gobineau

Œnologie 

 adélaïde, un format de bouteille en verre conçue pour contenir l'équivalent de 124 bouteilles de 75 cl, soit 93 litres

Toponymie 
 Adélaïde, la capitale de l'État d'Australie-Méridionale en Australie
 Adélaïde, une île de l'Antarctique
 Île Adélaïde, une île de l'archipel François-Joseph
 Adélaïde, une ville au Cap-Oriental en Afrique du Sud
 Adélaïde, une localité sur l'île de New Providence aux Bahamas
 Adélaïde, une ancienne localité en Ontario au Canada
 Adelaide Metcalfe, un canton de l'Ontario, au Canada.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Patronyme français